Подсобное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Подсобное — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Подсобное — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия 
 Подсобное — посёлок в Тарском районе Омской области.
 Подсобное — исчезнувшее село в Симферопольском районе Крыма.

См. также 
 Подсобное хозяйство (значения)